Evangelosz Giannakoudakisz görögül: Βαγγελης Γιαννακουδακης) görög nemzetközi labdarúgó-játékvezető. 1983. május 15-én ő vezette az 1984-es labdarúgó-Európa-bajnokság 7. csoportjában a Málta–Spanyolország előselejtező mérkőzést a vallettai Ta'Qali Stadionban,  néző előtt. A mérkőzést a spanyol csapat nyerte 3 : 2 arányban.

Források 

Görög labdarúgó-játékvezetők

Élő személyek